Падина е понятие от физическата география. Използва се за обозначаване на значително по-ниско разположена област в релефа както на сушата, така и на морското или океанското дъно. Някои падини:
 Марианска падина
 Турфанска падина
 Павлюва падина

Името Падина също носят няколко български села:

 Падина (Област Варна)
 Падина (Област Кърджали)
 Падина (Област Силистра)
 Грълска падина, село в Община Драгоман, Софийска област
Името Падина носят селища в Сърбия, Румъния, Русия.

Вижте също 
 Океанска падина
 Депресия

Форми на релефа